Anna Friel – attrice britannica
 Brian Friel – drammaturgo e scrittore irlandese
 Mary Therese Friel – modella statunitense